Baa Baa Blacksheep oder Baa Baa Black Sheep steht für:

 Baa Baa Blacksheep (Lied), Lied von Harry Nilsson (1963)
 Baa, Baa, Blacksheep, englischer Kinderreim
 Baa Baa Black Sheep, Originaltitel von Pazifikgeschwader 214, US-amerikanische Fernsehserie (1976–1978)